Красное — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Щукинской волости.

Деревня расположена на северо-восточном побережье озера Островито (к югу от озера Веснеболог), в 36 км к северу от города Пустошка.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 96 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района